2 miejscowości w Estonii:
 Sõtke – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.
 Sõtke – wieś w prowincji Ida-Viru, w gminie Vaivara.

Rzeki:
 Sõtke– rzeka w Estonii, w prowincji Ida-Viru